Птухин — русская фамилия. Известные носители:

 Птухин, Александр Мефодьевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Птухин, Евгений Саввич (1902—1942) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.